A Copa Davis de 1953 foi a 42ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Nesta edição, 29 times participaram, sendo 22 pela Zona Europeia, 6 pela Zona Americana e a Índia, representando a Zona Oriental. A Austrália, como atual campeã, defendeu seu título em Melbourne, no Kooyong Stadium.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1953
1953 no tênis